Schwickerath ist der Familienname folgender Personen:

 Dany Schwickerath (* 1969), deutscher Jazz-Gitarrist und Jazzgitarrenlehrer
 Eberhard Schwickerath (1856–1940), deutscher Chorleiter, Jurist und Hochschullehrer
 Gerhard Meyer-Schwickerath (1920–1992), deutscher Mediziner, Begründer der Lichtkoagulation (Augenheilkunde)
 Klaus Meyer-Schwickerath (1921–2014), deutscher Oberkreisdirektor und Landesrat
 Matthias Schwickerath (1892–1974), deutscher Botaniker
 Peter Schwickerath (* 1942), deutscher Bildhauer